Георгий Владимирович Фольборт (, , Российская империя — , , УССР, СССР) — русский. советский и украинский физиолог, академик АН УССР (1951—60), ученик И. П. Павлова.

Биография 
Родился Георгий Фольборт 4 февраля 1885 года в Петербурге. В начале 1900-х годов поступил в СпбВМА, которую окончил в 1909 году и остался работать там вплоть до 1926 года. В 1926 году решил связать свою жизнь с УССР и переезжает в Харьков, где с 1926 по 1946 год заведовал кафедрой физиологии Харьковского медицинского института. В 1946 году Георгий Владимирович переехал в Киев и посвятил этому городу всю оставшуюся жизнь. С 1946 по 1960 год Георгий Владимирович заведовал кафедрой физиологии Киевского медицинского института, а также отделом нормальной физиологии института физиологии АН УССР, одновременно с этим с 1946 по 1948 год работал в институте биохимии.

Скончался Георгий Фольборт 17 апреля 1960 года в Киеве.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены физиологии пищеварения, кровообращения и высшей нервной деятельности.
 Открыл влияние симпатических нервов на секреторную деятельность желудка.
 Открыл отрицательные (тормозные) рефлексы.
 Разработал хирургическую методику получения фистулы желчного пузыря с целью изучения желчевыделения.
 Создал учение о физиологии процессов истощения и восстановления и установил основные закономерности этих процессов, которое вскоре станет известно как Правила Фольборта.

Научные труды и литература 
 Фольборт Г. В. Избранные труды. — : Изд-во АН УССР, 1962.— 455 с.

Список использованной литературы 
 Биологи. Биографический справочник. — : Наук. думка, 1984. — 816 с.: ил

Примечания

Ссылки 
 Георгий Фольборт на сайте Личности.
 Георгий Фольборт на сайте Вокабула.
 Георгий Фольборт на сайте Oval.ru.

Физиологи России
Физиологи СССР
Физиологи Украины
Действительные члены АН УССР